Friedrich Christian von Sachsen ist der Name folgender Personen:

*Friedrich Christian (Sachsen) (1722–1763), Kurfürst von Sachsen
 Friedrich Christian von Sachsen (1893–1968), Prinz von Sachsen